Андон (Доне) Николов Сикавичовски (Сикавица) () е гръцки партизанин и деец на НОФ.

Биография 
Роден е в костурското село Жужелци, Гърция, в 1914 година. Става член на Гръцката комунистическа партия. По време на окупацията на Гърция през Втората световна война се включва в комунистическата съпротива. Член е на Централния съвет на НОФ. Издава вестник „Искра“, орган за Костурско на скопска литературна норма. Участва в Гръцката гражданска война. След разгрома в 1949 година емигрира в Източна Европа. По-късно се установява в Югославия. Умира в Скопие в 1995 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на НОФ
Родени в Жужелци
Починали в Скопие
Андон